Chuhei Nambu – triplista e lunghista giapponese
 Kijirō Nambu – generale giapponese 
 Yōichirō Nambu – fisico giapponese naturalizzato statunitense